Le classico (ou ses variantes clásico, clássico, Klassiker, Klassieker), signifiant «  », est un match opposant les deux principaux clubs d'un championnat de football.
 Le Clásico désigne le match opposant les deux clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone ;
 Le Clásico (Bolivie) désigne le match opposant le The Strongest La Paz au Club Bolívar ;
 Le Clásico (Paraguay) désigne le match opposant le Cerro Porteño au Club Olimpia ;
 Le Clássico désigne le match opposant les deux clubs rivaux portugais du Benfica Lisbonne et du FC Porto ;
 Le Classico algérien désigne le match opposant les deux clubs rivaux algériens du MC Alger et de la JS Kabylie ;
 Le Classico tunisien désigne le match opposant l'un ou l'autre des grands clubs tunisois du Espérance de Tunis et Club Africain au grand club de Sousse, Étoile du Sahel ;
 Le Classico marocain désigne le match opposant l'Association sportive des FAR et le Wydad de Casablanca ;
 Le Superclásico désigne le match opposant les deux clubs argentins du CA Boca Juniors et de CA River Plate ;
Le Clásico de clásicos  désigne le match opposant deux des principaux clubs de football du Mexique : le Club América et le Chivas de Guadalajara  ;
Le clássico joven designe le match opposant deux des principaux clubs de football du Mexique : le club Club América et le Cruz Azul 
 Le Klassiker désigne le match opposant les deux clubs rivaux allemands du Borussia Dortmund et du Bayern Munich ;
 Le Klassieker désigne le match opposant les deux clubs rivaux néerlandais de l'Ajax Amsterdam et de Feyenoord Rotterdam ;
 Le Klassieker, Clasico ou Topper désigne le match opposant les deux clubs rivaux belges du FC Bruges et du RSC Anderlecht ;
 Le Classique, en France, désigne le match opposant les deux clubs rivaux français: le  Paris Saint Germain et de l’ Olympique de Marseille  ;
 Le Classique, en Belgique, désigne le match opposant les deux clubs rivaux belges du Standard de Liège et du RSC Anderlecht ;
 Le classique camerounais désigne le match opposant deux des trois meilleurs clubs camerounais que sont le Canon Yaoundé, l'Union Douala et le Tonnerre Yaoundé ;
 Le classique malien désigne le match opposant les deux clubs maliens le Stade malien et le Djoliba AC ;
 Le classico congolais désigne le match opposant les deux plus grands clubs de la RD Congo, soit le TP Mazembe et l'AS Vita Club ;
 Le Classique féminin désigne le match opposant les deux plus grands clubs du football féminin français, à savoir le PSG et l'Olympique lyonnais. Ces deux clubs font également partie des meilleurs clubs européens et mondiaux, comme en témoignent les 10 finales européennes jouées par les clubs à eux deux (pour 6 victoires).
Son utilisation a été repris dans l'Esport avec la même signification.

 Le Classico sur League of Legends dans la LFL désigne le match opposant les deux clubs rivaux français que sont la Karmine Corp et la structure Solary
 Le Classico sur League of Legends dans la LEC désigne le match opposant les deux clubs rivaux européen que sont la structure G2 et Fnatic.
 Classico est un film français sorti en 2022.

H